Der Ausdruck Livländische Chronik bezeichnet:
 Heinrichs Livländische Chronik (Heinrici Cronicon Lyvoniae, Autor: Heinrich von Lettland, 1220er Jahre)
 Ältere Livländische Reimchronik (1290er Jahre, anonym)
 Jüngere Livländische Reimchronik (1340er Jahren, Autor: Bartholomäus Hoeneke)
 Livländische Chronik Hermanns von Wartberge (1372, Autor: Hermann von Wartberge) (Digitalisat der Übersetzung von Ernst Strehlke)
 Chronica der Provinz Lyfflandt (1578, Autor: Balthasar Rüssow)